

Sigle 
 Dead Like Me – programma televisivo
 Democrazia è Libertà - La Margherita – partito politico italiano
 Division Légère Mécanique – divisione dell'esercito francese
 Dose letale minima – 
 Drenaggio linfatico manuale – tipo di massaggio (vedi Linfodrenaggio)

Codici 
 DLM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Dalaman (Turchia)
 dlm – codice ISO 639-3 della lingua dalmata

Economia 
 DLM – simbolo NYSE di Del Monte Foods